Rubicon kan syfta på:

 Rubicon (dansgrupp) – en experimentell dansgrupp som grundades 1978 i Göteborg
 Rubicon (musikalbum) – det norska gothic metal-bandet Tristanias sjätte studioalbum, utgivet 2010
 Rubicon (tidskrift) – en rollspelstidskrift som gavs ut av Lancelot Games
 Rubicon (TV-serie) – en amerikansk TV-serie
 11302 Rubicon – en asteroid i huvudbältet

Geografi

Italien 

 Rubicon – vattendrag, Emilia-Romagna, Forlì-Cesena,

Se även
 Rubicon Creek – flera
 Rubicon River – flera